

Niemcy 
 Mittweida – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Mittweida – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Mittweida – rzeka
 Mittweida – były powiat w kraju związkowym Saksonia